Mats Nyberg, szwedzki curler, urodzony 4 maja 1958
 Mats Nyberg, szwedzki curler, urodzony 5 września 1958
 Mats Nyberg, szwedzki żeglarz